Plaats in Indonesië
 Klegen (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Klegen (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Klegen (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java